E424 – tipo di glucosio, ovvero Curdlano
 Locomotiva FS E.424 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato